Salsa može značiti:
 Salsa (ples) - vrsta latinskoameričkog plesa
 Salsa (glazba) - vrsta latinskoameričke glazbe
 Šalša - vrsta umaka